Михайлина — українське прізвище.

Відомі носії:
 Михайлина Любомир Павлович — український археолог, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
 Михайлина Павло Васильович — історик, дослідник соціально-економічної та суспільно-політичної історії України XVI—XVII століть, доктор історичних наук, професор.

Див. також 
 Михайлина (ім'я)

Українські прізвища